Сланик има више значења:

 Сланик
 Сланик (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Сланик (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Сланик (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији